Poikkipuoleinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Poikkipuoleinen (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Poikkipuoleinen (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Poikkipuoleinen (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar